Carles Manuel de Savoia-Carignano (24 d'octubre de 1770 – 16 d'agost de 1800) va ser Príncep de Savoia i més tard Príncep de Carignano entre 1780 i 1800, i l'avi patern de Víctor Manuel II, el primer rei de l' Itàlia unificada.

Biografia 
Fill de Victor Amadeu, Príncep de Carignano i Joséphine de Lorraine, i una descendent de cinquena generació de Thomas Francis, Príncep de Carignano, fundador de la línia Carignano de la Casa de Savoia.
El 24 d'octubre de 1797 es va casar a Torí amb Maria Christina de Saxònia, filla de Carles de Saxònia, Duc de Courland, fill d'August III de Polònia. Van tenir dos fills.

Carles Manuel va morir tres anys després del seu matrimoni, en una presó francesa. Havia lluitat contra els francesos en la Primera Guerra de Coalició, però es va firmar la pau amb els republicans després de l'abdicació de Carles Manuel IV de Sardenya. Després que es va convertir en un sospitós i va ser empresonat en la Ciutadella de Turi. D'allà va ser traslladat a Dijon i després a Chaillot, París, on va morir. Va ser enterrat a la Basílica de Superga.

Descendència 
 Carles Albert I de Sardenya (1798–1849), Príncep de Carignano, i rei de Sardenya, casat amb l' Arxiduquesa Maria Teresa d'Àustria i van tenir fills.
 Princesa Elisabet de Savoia (1800–1856), casada amb l' Arxiduc Rainier d'Àustria. Van tenir fills.

Ancestres 
Els avantpassats, en tres generacions

Referències 

Casa de Savoia
Torinesos
Cavallers de l'Orde Suprem de la Santíssima Anunciació
Morts a París
Persones de la província de Cuneo
Alemanys